Anima mundi puede referirse a:
 Anima mundi, concepto filosófico neoplatónico.
 Anima Mundi, documental de 1991 dirigido por Godfrey Reggio.
 Anima Mundi, banda cubana de rock progresivo.